Pablo Castellanos Rendón (1811 - 1896) fue un político mexicano nacido en Izamal, Yucatán. Fue gobernador de Yucatán en 1859. Había sido previamente miembro de dos juntas gubenativas, en 1840 y en el mismo año de 1859.

Datos históricos 
A finales de la década de 1850 Yucatán se encontraba en una situación inestable y crítica: se fraguaba la escisión política y administrativa peninsular, mediante la separación de Campeche del estado de Yucatán decimonónico; se sufrían además en la región peninsular las consecuencias de la guerra civil yucateca denominada "guerra de castas". En México se concretaba el proyecto de una nueva constitución y los conservadores le disputaban el poder a los liberales en la "guerra de reforma". Benito Juárez era presidente de México.

En 1840, Castellanos fue miembro de una junta gubernativa que se integró en Valladolid. En 1847, fue parte integrante de una asamblea de ciudadanos que convocó el gobernador Domingo Barret, que se realizó en Ticul y que tuvo el propósito aparente de reorganizar en Yucatán la hacienda pública, las fuerzas del orden y de restablecer las fechas para las elecciones de funcionarios en el estado. En el fondo esta asamblea discutió acerca de la separación de Yucatán de la república de México y de la neutralidad de Yucatán frente a la invasión estadounidense a territorio mexicano.

En 1859 formó parte de un triunvirato gubernativo en Yucatán con Agustín Acereto y Domingo Laureano Paz. En ese mismo año de 1859, hacia finales, sustituyó en el poder público a Liborio Irigoyen que fue desconocido por el Plan de Izamal. Le entregó poco después, en 1860, la gubernatura a Agustín Acereto. Durante su mandato liberó de la cárcel a todos los presos políticos que había en Yucatán con el propósito de aliviar las tensiones que existían y permitió el retorno a la entidad de todos los exiliados por la misma razón.

Véase también 
Historia de Yucatán
Guerra de castas
República de Yucatán

Referencias

Enlaces externos 
 Emancipación política de Campeche. Un rumbo diferente para el futuro. Teresa Durán Vela Con acceso el 8 de marzo de 2012.
 Don E. Dumond. El machete y la cruz. La sublevación de campesinos en Yucatán.
 Controversias y veredicto constitucional.
 Lectura recomendada: Historia de Yucatán: 1857-1864. Eligio Ancona. 1905.

Gobernadores de Yucatán del siglo XIX